Нёви́-Пайу́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Южный Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 230 км на юг от Парижа, 115 км на юг от Орлеана, 16 км на северо-восток от Шатору.

Население 

Население — 1 301 человек (2007).

Достопримечательности 

 Римская церковь
 Руины крепости XV века

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini